Натуральне число 350
 350 рік до нашої ери
 350 рік нашої ери